Théâtre des Nations peut désigner :
 Théâtre des Nations, un théâtre moscovite ;
 Théâtre des Nations, un des anciens noms du Théâtre de la Ville à Paris.